Crooks (South Dakota), plaats in de Verenigde Staten
 Mitchell Crooks, Noord-Iers darter
 Small Time Crooks, Amerikaanse film (2000)
 Crooks (band) (1968-1995), Nederlandse stringband met blues, folk en swingmuziek
 Crooks (rapper), geboren als Juliandri Frans (1991), Nederlands rapper

Zie ook 
 Crook (doorverwijspagina)
 Two Crooks (doorverwijspagina)